Polany (Subkarpaten), plaats in Polen
Polány, plaats in Hongarije
Poľany, gemeente in Slowakije